

35-та окрема бригада морської піхоти
 35-та авіаційна група

35-та окрема мотострілецька бригада